Sebastian Abesser ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Abesser (Jägermeister) (1559–1616), deutscher Jäger
 Sebastian Abesser (Theologe) (1581–1638), deutscher evangelischer Theologe